Дмитрий Трофимов:
 Трофимов, Дмитрий Григорьевич (1906—1959) — помощник капитана ледокола «Георгий Седов», Герой Советского Союза.
 Трофимов, Дмитрий Юрьевич (род. 1970) — российский учёный-генетик, член-корреспондент РАН (2022).